Zkratka TSI může mít některý z těchto významů: 
 Technické specifikace pro interoperabilitu – požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, které zpracovává Evropská železniční agentura
 Twincharged stratified injection (turbo stratified injection) – dvojitě přeplňované benzinové motory s přímým vstřikem paliva
 Iniciativa Trojmoří (Three Seas Initiative) – organizace zemí střední a východní Evropy